Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Chris Evert 7–5, 6–1.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Chris Evert (finale)
 Pam Shriver (semifinali)
 Helena Suková (quarti di finale)

 Gabriela Sabatini (semifinali)
 Zina Garrison (quarti di finale)
 Lori McNeil (quarti di finale)
 Bettina Bunge (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1987